Via Julia Augusta steht für folgende Römerstraßen:

 Via Julia Augusta (Provinz Gallia Narbonensis), von Vada Sabatia in die Provinz Gallia Narbonensis
 Via Julia Augusta (Provinz Noricum), von Aquileia in die Provinz Noricum